Bann kan syfta på:

Geografi

Nordirland 

 Bann (flod) – en flod

Tyskland 

 Bann, Kaiserslautern – kommun i Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz,